Opgeheven geslacht zangvogels opgegaan in Phoenicurus
waterroodstaart
Filipijnse waterroodstaart